Танфу () — вьетнамский топоним:
 Танфу — городской район города Хошимин.
 Танфу — община в городе Лонгми, провинция Хаузянг.
 Танфу — община в уезде Виньтыонг, провинция Виньфук.